Roman Kajetan Ingarden (1852–1926) – polski hydrolog, ojciec Romana Witolda Ingardena
 Roman Witold Ingarden (1893–1970) – polski filozof
 Roman Stanisław Ingarden (1920–2011) – polski fizyk, syn Romana Witolda Ingardena
 Jerzy Kazimierz Ingarden (1921–1949) – polski pilot RAF, żołnierz armii Andersa, syn Romana Witolda Ingardena
 Marta Ingarden (1921–2009) – polska architekt, żona Janusza Ingardena
 Janusz Ingarden (1923–2005) – polski architekt, syn Romana Witolda Ingardena
 Krzysztof Ingarden (ur. 1957) – polski architekt, syn Romana Stanisława Ingardena